La Coppa di Grecia 1996-1997 è la 22ª Coppa di Grecia di pallacanestro maschile.

Squadre
Partecipano le 42 squadre iscritte alla A1 Ethniki, A2 Ethniki e B Ethniki. Le squadre della
A1 Ethniki 1996-1997 entrano in gioco solo nella fase B.

Partite

Fase A

Primo turno

Secondo turno

Fase B

Ampelokīpoi, Amyntas, Nestōr Thessalonikīs, Īlysiakos, Arīs, AEK Atene, Panathīnaïkos, Apollon Patrasso, Peristeri, V.A.O. e Sporting Atene ammessi direttamente al turno successivo

Fase C

Tabellone

Voci correlate 
A1 Ethniki 1996-1997

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1996
Pallacanestro nel 1997
Coppa di Grecia di pallacanestro maschile